Департамент Либертадор-Хенераль-Сан-Мартин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Мисьонес.

Территория — 1524 км². Население — 46561 человек. Плотность населения — 30,60 чел./км².

Административный центр — Пуэрто-Рико.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Мисьонес.

Департамент граничит:
на северо-востоке — с департаментом Монтекарло
на юге — с департаментом Каингуас
на юго-западе — с департаментом Сан-Игнасио
на северо-западе — c Парагваем

Административное деление
Департамент включает 6 муниципалитетов:
Пуэрто-Рико
Капиови
Эль-Алькасар
Гаруапе
Пуэрто-Леони
Руис-де-Монтоя

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Мисьонес